Villar kan som auktorsförkortning betyda:

 Emili Huguet i Serratacó
 Emilio Huguet del Villar y Serrataco (1871–1951)

Dessa torde avse samma person, bara olika stavning.

Robotskapade auktorsförkortningar